Сент-Обе́н-су-Еркері́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Уаза. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 65 км на північ від Парижа, 60 км на південь від Ам'єна, 29 км на схід від Бове.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 123 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 332,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Посилання 

 Сент-Обен-су-Еркері на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Сент-Обен-су-Еркері на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Уаза

Примітки 

Муніципалітети департаменту Уаза